Crusader může znamenat:

 Crusader (herní série) – dvoudílná série akčních videoher,
 Crusader (tank) – jeden z hlavních křižníkových tanků.